Petter Rönnqvist, švedski hokejist, * 7. februar 1973, Stockholm, Švedska.

Rönnqvist je v švedski ligi branil za klube Nacka HK, Djurgårdens IF, MoDo Hockey, IF Björklöven, Västra Frölunda HC, Leksands IF in Almtuna IS. Osvojil je dva naslova švedskega državnega prvaka, v sezonah 1990/91 s klubom Djurgårdens IF in 2000/01 s klubom IF Björklöven. Leta 1992 je bil kot 264. izbran na NHL naboru s strani kluba Ottawa Senators, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral. Branil je tudi za HC Davos v švicarski ligi in ESC Moskitos Essen v nemški 2. ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1999, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Statistika kariere

|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
|
| 19
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 0
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nacka HK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
|
| 32
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 1
| 10
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 6
| 39
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.33
|
|
| 1
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 12
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
|
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 27
| 36
| 0
| 2
| 2
| 0
| 3.07
| .900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 30
| 40
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.43
| .888
|
| 6
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.58
| .917
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
|
| 49
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.66
| .907
|
| 2
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .887
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 42
| 46
| 0
|
| 0
| 16
| 2.53
| .905
|
| 9
| 9
| 0
|
| 0
| 2
| 2.65
| .898
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 41
| 50
| 0
|
| 0
| 16
| 1.86
| .922
|
| 13
| 13
| 0
|
| 0
| 0
| 2.49
| .880
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.50
| .938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 43
|
|
|
|
|
| 3.13
|
|
| 5
|
|
|
|
|
| 4.20
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 00/01
|
| 24
| 24
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.69
| .868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 32
| 46
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.02
| .876
|
| 2
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.00
| .929
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 3
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.58
| .903
|
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 8
| 43
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.64
| .912
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.86
| .868
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
| 16
| 16
| 0
| 0
| 0
| 18
| 2.56
| .912
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESC Moskitos Essen
| Nemška 2. liga
| 04/05
|
| 13
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Almtuna IS
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 10
| 13
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.07
| .905
|
| 3
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.10
| .892
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 05/06
|
| 0
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Ottawa Senators)
Hokejisti Nacka HK
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti HC Davos
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Almtuna IS
Hokejisti ESC Moskitos Essen